Kahren steht für:

 Kahren (Cottbus), Ortsteil von Cottbus, Brandenburg
 Kahren (Saarburg), Stadtteil von Saarburg im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Caren
 Karen